Rivieren in Duitsland
Kinzig (Zwarte Woud), een rivier die door het Zwarte Woud loopt en uitmondt in de Rijn
Kinzig (Hessen), een rivier in Main-Kinzig-Kreis
Kinzig (Mümling), een zijrivier van de Mümling
Bergpas
Kinzigpas, een bergpas in Zwitserland